Knapstein ist der Familienname von:

 Gabriele Knapstein (* 1963), deutsche Kunsthistorikerin
 Paul-Georg Knapstein (* 1938), deutscher Gynäkologe

Siehe auch:
 Knappstein